Tech 3 es un equipo de motociclismo de velocidad con sede en Bormes-les-Mimosas (Francia) que compite en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con el nombre de KTM Tech 3 en MotoGP y como Red Bull KTM Tech 3 Moto3.

Historia 
El equipo fue fundado por el excorredor Hervé Poncharal, el ingeniero Guy Coulon y Bernard Martignac y comenzó a competir en 1990 en la categoría de 250 cc, utilizando motos Honda y Suzuki. En 1999, el equipo se asoció con Yamaha para ser el equipo de fábrica y en 2000 sus pilotos, Olivier Jacque y Shinya Nakano, se colocaron primero y segundo en el campeonato del mundo 250cc.

En 2001, el equipo se trasladó a la clase reina, nuevamente con Yamaha, con Jacque y Nakano usando la Yamaha YZR500, aunque su estado cambió a la del equipo satélite hasta el presente.

Hacia el final de la temporada 2002, el equipo empezó a usar la Yamaha YZR-M1. En 2006 y 2007, el equipo utilizó neumáticos Dunlop, pero volvió a Michelin en 2008.

En el Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2008, el dos veces y actual campeón del mundo de Superbikes James Toseland compartió equipo con el también dos veces Campeón del Mundo de Superbikes Colin Edwards.

En 2010, Ben Spies reemplazó a Toseland. Spies terminó la temporada en sexto lugar, mientras que Edwards terminó en undécimo lugar. En la nueva categoría Moto2, el piloto del Tech 3, Yuki Takahashi, terminó la temporada en la duodécima posición, mientras que Raffaele de Rosa terminó 27.º, a bordo de las motos Honda usando un chasis Tech 3.

Para 2011, Spies abandonó el equipo satélite para fichar por el oficial de Yamaha y fue sustituido por Cal Crutchlow, de nuevo como compañero de Colin Edwards para una cuarta temporada.

Para 2012, Crutchlow sigue en la escudería, aumentando su contrato dos años, mientras que Edwards anunció que firmaba por el equipo Forward Racing. Crutchlow compartió box con el experimentado Andrea Dovizioso.

Para la temporada 2013 Bradley Smith firmó un acuerdo para correr con el equipo de MotoGP en 2013 y 2014, tras la marcha de Dovizioso a Ducati. En Moto2 los actuales pilotos son los recién ascendidos de categoría Louis Rossi y Danny Kent.

Después de veinte años de asociación con Yamaha, a principios de 2018, el equipo anunció un cambio intencionado a KTM para la temporada 2019, convirtiéndose en el equipo satélite de la firma austriaca en MotoGP. Además a mediados de 2018, el Tech 3 también confirmó que participarían en la temporada inaugural de la Copa Mundial de MotoE en 2019. Sus pilotos en esta andadura con KTM en MotoGP fueron Miguel Oliveira, subcampeón de Moto3 y Moto2 con KTM en 2015 y 2018  y Hafizh Syahrin que permaneció en el equipo después de correr con ellos en la temporada anterior. Mientras que en Moto2 sus pilotos fueron, Philipp Öttl, ganador del Gran Premio de España de Moto3 de 2018 y Marco Bezzecchi, tercer clasificado en la general de la temporada 2018 del Campeonato del Mundo de Moto3. En MotoE, los pilotos escogidos para esta nueva aventura fueron el francés Kenny Foray y el español Héctor Garzó.

Para la temporada 2020, el equipo contara otra vez con el portugués Miguel Oliveira  siendo acompañado por el novato español Iker Lecuona, quien reemplaza al malayo Hafizh Syahrin. Ante la salida de KTM de Moto2, el Tech 3 decidió dejar la categoría y tener un equipo en Moto3, los pilotos en esta nueva aventura serán el japonés Ayumu Sasaki  y el turco Deniz Öncü.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo

Moto3 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Moto2 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

500cc/MotoGP 
(Carreras en Negro indican pole position, Carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

MotoE 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Tech 3
 Tech 3 en el sitio oficial de Yamaha Racing
 Tech 3 en el sitio oficial del MotoGP

Equipos de motociclismo
Motociclismo en Francia